Hans Schiler ist der Name folgender Personen:

 Hans Schiler (Ratsherr) (auch Johann Schiller; † 1492), deutscher Ratsherr in Würzburg 
 Hans Schiler (Verleger), deutscher Verleger 

Hans Schiler steht für:
 Verlag Hans Schiler, deutscher Buchverlag